Панас — многозначное имя собственное; распространено в виде мужских личных имён, фамилий и топонимов.

Персоналии 
 Панас, Вадим Владимирович (род. 1985) — украинский футболист, полузащитник клуба «Нафтан».

Псевдонимы 
 Панас Мирный (настоящее имя Афанасий Яковлевич Рудченко; 1849—1920) — украинский писатель, драматург и общественный деятель.
 Дед Панас (настоящее имя Пётр Ефимович Вескляров; 1911—1994) — украинский актёр театра и кино, телеведущий, заслуженный артист Украинской ССР.

Топонимы 
 Большой Панас — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.
 Малый Панас — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.